Příjmení Židek, přechýleně Židková (na Slovensku Žideková), nese více různých osobností:

 Karel Židek (1912–2001) – český varhaník a hudební skladatel
 Radoslav Židek (* 1981) – slovenský snowboardista
 Václav Richard Židek (* 1945) – český dálkový plavec a publicista
 Vladimír Židek (1946–2010) – český pedagog
 Vladimír Židek (fotbalista) (* 1948) – slovenský fotbalista a trenér

 v přechýlené podobě

 Zdeňka Židková – pracovní psycholožka

Podobné příjmení 

 Žídek

Česká příjmení
Slovenská příjmení